

Cinema 
 Red Hot – film del 1993 diretto da Paul Haggis

Musica 
 Red Hot – album di Mongo Santamaría del 1979
 Red Hot – album di RuPaul del 2004
Red Hot Chili Peppers – gruppo musicale rock statunitense